Pojem Türmitz je nejednoznačný a může mít následující významy:

Jméno vsi 
 Ciermięcice – ves v Polsku v Opolském vojvodství, v okrese Hlubčice, ve gmině Hlubčice

Jméno města 
 Trmice – město v Česku v kraji Ústeckém, v okrese Ústí nad Labem